McDowell é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de McDowell (Carolina do Norte)
 Condado de McDowell (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos